Оренбургский тракт — межрегиональная автодорога Р239 «Казань-Оренбург»;
 Оренбургский тракт — магистральная улица города Казани. Часть автодороги Р239 в пределах города Казани.
 Оренбургский тракт — магистральная улица города Уфы. Часть автодороги Р240 в пределах Уфы на участке от Бельского моста до границы города с селом Булгаково.